Iris:

 Iris — латинское название рода ирис однодольных растений.
 Iris — латинское название насекомых рода Молельщики подотряда богомолов.
 Iris — латинское название астероида Ирида.
 Iris — американская синти-поп-группа.
 Iris — румынская рок-группа.
 Iris — компьютерная программа, анализатор трафика.
 «Iris» — песня группы The Goo Goo Dolls.
 Iris XMPP Library — библиотека для работы с протоколом XMPP на Qt/C++.
 IRIS Data Platform — платформа для обработки данных компании InterSystems.
 IRIS — космический исследовательский аппарат.
 IRIS — международный стандарт железнодорожной промышленности.
 Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) — см. Global Impact Investing Network.
 Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) — воспалительный синдром восстановления иммунитета

См. также 
 Ирис